Jardim (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Jardim (Mato Grosso do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
Felino Jardim, een Nederlands voetballer